Angermannus är ett tillnamn som syftar på landskapet Ångermanland. Namnet har burits av bland andra
 Olaus Andreæ Angermannus (cirka 1522–1607), präst och riksdagsman
 Abraham Angermannus (cirka 1540–1607), ärkebiskop
 Petrus Jonæ Angermannus (1559–1630), biskop i Växjö och riksdagsman
 Laurentius Stigzelius (1598–1676), universitetsrektor och ärkebiskop
 Matthias Erici (död 1643), kyrkoherde i Östergötland